Амгуэ́ма  (, от уʼм-/оʼм- «широкий» + -вээм/-ваам «река»):

 Амгуэма — национальное чукотское село  в Иультинском районе Чукотского автономного округа.
 Амгуэма — река на Чукотке, впадает в лагуну Амгуэма Чукотского моря.
 Амгуэма — лагуна в устье одноимённой реки, вдаётся в побережье Чукотского моря,  на Чукотке.
 Амгуэма — серия советских транспортных ледокольных дизель-электроходов.
 Амгуэма — гора, в северо-восточной части Чукотского нагорья, на левом берегу р. Амгуэма, координаты 67°02' с.ш. 178°02' з. д., код ГКГН 155545.

Примечания